Флаг сельского поселения «Преображе́нский сельсове́т» Назаровского муниципального района Красноярского края Российской Федерации.

Флаг утверждён 3 сентября 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3674.

Флаг муниципального образования «Преображенский сельсовет Назаровского района Красноярского края» составлен по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с соотношением сторон 2:3, несущее в середине изображение девы с распущенными зелёными волосами в жёлтом венке из полевых цветов, одетой в зелёные рубашку и сарафан, и держащей в руках букет из полевых цветов (как в венке) из герба сельсовета».

Обоснование символики 

Так поют жители Преображенского о своём посёлке. Так могут петь все жители Преображенского поселения. Потому что главное богатство этой земли — люди. А среди них первое место занимают труженицы полей и ферм, сибирские красавицы — женщины. Образ женщины и стал гербом поселения. Представленная на флаге Дева является аллегорией Весны, символизирующей пробуждение природы, её Преображение после долгой зимы. Этот образ аллегорически указывает на название сельского поселения. Символика образа девушки многозначна:

— символ чистоты, непорочности;

— символ материнства, продолжения рода;

— символ женственности, красоты, вдохновения.

Её зелёный наряд, уходящий за края флага, символически отражает бескрайние просторы и красоту здешних мест.

Жёлтый венок на голове женщины символизирует её первозданное превосходство, и является символом славы, заслуг и плодородия.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду, а также сельскохозяйственную направленность жизнедеятельности поселения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, урожая и богатства.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Примечания